Zoran Živković ist der Name folgender Personen:

* Zoran Živković (Handballspieler) (* 1945), jugoslawischer Handballspieler und -trainer
 Zoran Živković (Autor) (* 1948), serbischer Autor 
 Zoran Živković (Politiker) (* 1960), serbischer Politiker (DS)